«Русские достопамятности» — печатный орган Московского общества истории и древностей российских. Издавались на русском языке.

«Русские достопамятности» выходили в Российской империи книжками (томами) в неопределенные сроки.

 Первый том издан в 1815 году, под редакцией Константина Фёдоровича Калайдовича; в состав её вошли поучение Луки Жидяты, Русская Правда, ряд уставных и губных грамот, окончание Степенная книга, доношения Ивана Посошкова.
 Второй том издан в 1843 году, под редакцией Дубенского Дмитрия Никитича (? — 1863) и содержит разные памятники древнего русского права. 
 Третий том издан в 1844 году, также под редакцией Д.Н. Дубенского, и содержит «Слово о Полку Игореве», с объяснениями и словарём.

Источники 
 

Печатные издания, возникшие в 1815 году
Исчезли в 1844 году
Многотомные издания
Книги по алфавиту
Издания исторических источников